Molay (Jura)
Molay (Haute-Saône)
ook:
Môlay, Yonne 
Jacques de Molay, laatste grootmeester van de Orde der Tempeliers